Patrice Delbourg (1949-), poète, romancier, journaliste et chroniqueur français ;
 Denis Delbourg (1952-), diplomate français ;
 Véronique Delbourg (1959-), actrice française.

Homonymie
Homonymie de patronyme